Kjos kan syfta på följande:
 Bjørn Kjos – VD i Norwegian Air Shuttle
 Kjós –  platå, Höfuðborgarsvæði, Island